L'édition 2023 du tournoi de tennis de Rio de Janeiro se déroule du 20 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait des Argentins Federico Coria et Guido Pella. Il sont respectivement remplacés par Juan Manuel Cerúndolo et Dušan Lajović.

Pendant le tournoi 
Le Brésilien Thomaz Bellucci dispute le dernier tournoi de sa carrière. Il s'incline au premier tour face à Sebastián Báez.

Lauréats 
Le Britannique Cameron Norrie remporte le tournoi en battant en finale Carlos Alcaraz. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Máximo González et Andrés Molteni décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Juan Sebastián Cabal et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline sur le circuit principal, le deuxième de la saison après leur sacre à Buenos Aires deux semaines plus tôt.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2023
Rio de Janeiro
Sport au Brésil en 2023
Tennis en février 2023